A 2001-es női kosárlabda-Európa-bajnokságot Franciaországban rendezték 2001. szeptember 14. és szeptember 23. között. Az Eb-n 12 csapat vett részt. A tornát a házigazda francia csapat nyerte, a magyar csapat hetedik lett.

Lebonyolítás 
A 12 csapatot 2 darab, 6 csapatos csoportba sorsolták. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első négy helyezett jutott a negyeddöntőbe, az ötödik és hatodik helyezettek a 9–12. helyért játszhattak. A negyeddöntőtől egyenes kieséses rendszerben folytatódott a torna.

Csoportkör

A csoport

B csoport

Egyenes kieséses szakasz

Negyeddöntők

A 9–12. helyért

Az 5–8. helyért

Elődöntők

A 11. helyért

A 9. helyért

A 7. helyért

Az 5. helyért

A 3. helyért

Döntő

Végeredmény

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 2001-es férfi kosárlabda-Európa-bajnokság

2001
Európa-bajnokság